Garcet ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Garcet (1901–1945), belgischer Arbeiterführer
 Robert Garcet (1912–2001), belgischer christlicher Mystiker, Schriftsteller, Pazifist und autodidaktischer Künstler